TIFF - Tagged Image File Format, een bestandsformaat voor afbeeldingen
Internationaal filmfestival van Toronto, in het Engels Toronto International Film Festival (TIFF)
Tiff (Kirby) - een personage uit de tekenfilmserie Kirby: Right Back at Ya!